Леони́д Ле́бедев:* Лебедев, Леонид Викторович (род. 1965) — российский флейтист и музыкальный педагог, солист оркестра БСО имени Чайковского и ГАСО России имени Светланова, преподаватель Московской консерватории, народный артист России.
 Лебедев, Леонид Исаакович (1934—2003) — геолог, лауреат премии имени И. М. Губкина (1995).
 Лебедев, Леонид Константинович (1840—?) — управляющий канцелярий министра земледелия и государственных имуществ.
 Лебедев, Леонид Леонидович (род. 1956) — предприниматель, совладелец группы «Синтез», менеджер, политик, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Чувашской Республики, продюсер.
 Лебедев, Леонид Сергеевич (1943—2010) — балетмейстер, хореограф, художественный руководитель созданной им труппы «Лебедев-модерн-балет» (Москва).